Przecław ist die Bezeichnung für

Orte in Polen
 Przecław, Stadt in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Przecław (Kołbaskowo), Ort in der Woiwodschaft Westpommern